O Maceió Marechais é um time de Futebol americano da Associação Desportiva Maceió Marechais, sediada em Maceió, no Estado de Alagoas, filiada na CBFA.

História 
O nome do time foi escolhido em homenagem aos Marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, alagoanos e primeiro e segundo presidentes do Brasil, respectivamente. O time começou suas atividades em dezembro de 2011 com a  fusão de 3 (Três) times Alagoanos, sendo eles: "Maceió Crabs, Maceió Vikings e Maceió Black Rats" e foi efetivamente fundado  em 15 de fevereiro de 2013.

Campeonatos

Taça Aracaju de Futebol Americano 2012 

 Maceió Marechais   06 X 13    Recife Mariners 19/05/2012
  Sergipe Bravos       00 X 37    América Bulls 19/05/2012
 Maceió Marechais   14 X 22    Sergipe Bravos  20/05/2012
 Recife Mariners      00 X 37    América Bulls 20/05/2012

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Conferência Sul 2012 

 Maceió Marechais 18 X 16     Sergipe Bravos       29/07/2012
 All Sants                  00 X 06     Maceió Marechais 11/08/2012
 Maceió Marechais 14 X 00      All Sants                25/08/2012
 Sergipe Bravos        06 X 13     Maceió Marechais 23/09/2012
 Maceió Marechais 07 X 23    Sergipe Bravos       30/09/2012

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Super Liga Nordeste 2013 

  Maceió Marechais 07 X 12    Sergipe Bravos      14/07/2013
 Maceió Marechais 06 X 10    Recife Mariners      27/07/2013
  Maceió Marechais 37 X 00    Confiança Imortais 10/08/2013
 Salvador Kings        00 X 00   Maceió Marechais24/08/2013
 América Bulls       62 X 00   Maceió Marechais21/09/2013
  Maceió Marechais 08 X 22    Recife Pirates      29/09/2013

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Liga Nordeste 2014 

 Maceió Marechais 15 X 06     Salvador Kings       04/05/2014
  Sergipe Bravos    21 X 10    Maceió Marechais 17/05/2014

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Liga Nordeste 2015 
 Confiança Imortais 02 X 39    Maceió Marechais            12/04/2015
 Maceió Marechais 13 X 34    Vitória Futebol Americano 26/04/2015

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Liga Nordeste 2016 
 Maceió Marechais 28 X 15     Náutico Horses            16/07/2016
  Olinda Sharks         15 X 39      Maceió Marechais     13/08/2016
 Maceió Marechais 53 X 30     ABC Scorpions            17/09/2016
 Maceió Marechais 35 X 14     Caruaru Wolves 15/10/2016
 Maceió Marechais 44 X 28     Arco Verde Templarios 12/11/2016 SEMI - FINAL
 Maceió Marechais 07 X 15     Tropa Campina            04/12/2016 FINAL

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Liga Nacional, conferência Nordeste 2017 
 Carrancas               03 X 00   Maceió Marechais        29/07/2017
  Maceió Marechais 17 X 00    Sergipe Redentores       27/08/2017
 Maceió Marechais 27 X 20    Caruaru Wolves           17/09/2017
 Recife Apaches     00 X 20     Maceió Marechais         15/10/2016
 Maceió Marechais 36 X 13     Arco Verde Templarios 19/11/2016 SEMI - FINAL
 Natal Scorpions     35 X 27    Maceió Marechais       17/12/2016 FINAL

I Velho Chico Bowl 2015 

  Sergipe Bravos     06 X 07   Maceió Marechais     14/06/2015

II Velho Chico Bowl 2016 

  Maceió Marechais 21 X 07   Sergipe Redentores     23/04/2016
  Sergipe Redentores 00 X 00   Maceió Marechais     28/05/2016

III  Velho Chico Bowl 2017 

  Maceió Marechais 16 X 27   Vitória FA     21/05/2017
  Sergipe Redentores     Cancel.   Maceió Marechais     28/05/2017

IV Velho Chico Bowl 2018 

  Santana Red Bulls      06 X 52   Maceió Marechais     18/03/2018
 Maceió Marechais     14 X 23    Sergipe Redentores     15/04/2018
  Maceió Marechais    20 X 21   Vitória FA     20/05/2018

Amistosos 

 Recife Pirates   06 X 00      Maceió Marechais 29/09/2013
 Maceió Marechais 00 X 38   Recife Mariners    00/00/2014
 Recife Horses     08 X 24      Maceió Marechais 06/12/2015
 Maceió Marechais 08 X 21   Recife Pirates    09/04/2016
 Recife Mariners 53 X 07    Maceió Marechais    07/05/2016
 Recife Pirates 13 X 00    Maceió Marechais    04/06/2016

Títulos 
 Quarto colocado na Taça Aracaju de Futebol Americano 2012
 Campeão da Conferência Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2012
 Campeão do I Velho chico Bowl 2015
 Campeão do II Velho chico Bowl 2016
 Vice-Campeão Liga Nordeste 2016
 Vice-Campeão Liga Nordeste 2017

Times de futebol americano de Alagoas
Esporte de Maceió
Fundações em Alagoas em 2011